Brosi ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Brosi (1836–1911), Schweizer Politiker (Liberalen)
 Gerhard Brosi (1943–1984), deutscher Politiker (SPD)
 Johann Rudolf Brosi (1801–1877), Schweizer Politiker und Richter
 Patrick Brosi (* 1987), deutscher Informatiker und Schriftsteller
 Richard Brosi (1931–2009), Schweizer Architekt
 Urs Brosi (* 1965), Generalsekretär der Römisch-Katholischen Zentralkonferenz der Schweiz (RKZ)

Siehe auch:
 Prosi